Pálffy (geslacht)
 János Pálffy